Черво́ный Став () — село в Баштанском районе Николаевской области Украины.

Основано в 1927 году. Население по переписи 2001 года составляло 198 человек. Почтовый индекс — 56165. Телефонный код — 5158. Занимает площадь 0,69 км².

Местный совет 
56165, Николаевская обл., Баштанский р-н, с. Явкино, ул. Грушевского, 56; тел. 9-33-22.

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Червоный Став на сайте Верховной рады 

 

Населённые пункты Баштанского района